Sissako ist der Familienname folgender Personen:

 Abderrahmane Sissako (* 1961), mauretanischer Filmregisseur und -produzent
 Abdoulaye Sissako (* 1998), französischer Fußballspieler 
 Mamadou Sissako (* 1996), französischer Fußballspieler 
 Moussa Sissako (* 2000), malischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Sissoko